В Южной Осетии по данным переписи населения 2015 года всего насчитывается 335 населённых пунктов, в том числе:
 5 городских населённых пунктов:
 2 города:
 Цхинвал (30432 чел. в 2015 г./ 33786 чел. в 2021 г.)
 Квайса (1015 чел. в 2015)
 3 посёлка городского типа:
 Дзау (2151 чел. в 2015 г.)
 Ленингор (1233 чел. в 2015 г.)
 Знаур (451 чел. в 2015 г.)
 330 сельских населённых пунктов (в том числе 5 снп с населением более 500 жителей и 40 снп без постоянного населения, а также 76 снп с населением от 1 до 10 жителей, 130 снп с населением от 11 до 50 жителей, 39 снп с населением от 51 до 100 жителей, 23 снп от 101 до 200 жителей, 17 снп с населением от 201 до 500 жителей), из которых:
 108 сельских населённых пунктов в Дзауском районе,
 71 сельский населённый пункт в Знаурском районе,
 64 сельских населённых пункта в Ленингорском районе,
 87 сельских населённых пунктов в Цхинвальском районе.

Список населённых пунктов Южной Осетии 
Ниже приведён список населённых пунктов Южной Осетии и их административная принадлежность согласно переписи населения 2015 года:

Общая карта 
Населённые пункты с численностью жителей более 100 человек на карте Южной Осетии
Легенда карты:

Краткие сведения по некоторым населённым пунктам 
 Дзауский район

 Знаурский район

 Ленингорский район

 Цхинвальский район

См. также 
 Города Южной Осетии

Примечания 

Списки населённых пунктов Южной Осетии